Per favore, strozzate la cicogna è un film italiano del 1995 diretto da Luciano Crovato.

Trama 
Uno psicodramma comico, una pellicola sulla schizofrenia e sul rapporto con la figura materna, 
quella che manda avanti il mondo, ma che per troppo amore spesso rovina la vita dei figli

Collegamenti esterni 
Per favore, strozzate la cicogna, su Internet Movie Database, IMDb.com.

Film commedia